Zuhr bezeichnet:

 Zuhr (Gebet), ein muslimisches Gebet

Zuhr ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zuhr (1894–1948), tschechisch-deutscher Pflanzenzüchter, Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Zuhr (* 1958), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Musiker
sowie der Name oder Namensteil von:
 Ibn Zuhr (um 1092–1161), andalusischer arabischschreibender Arzt, Chirurg und Lehrer